Llanfynydd ist der Name folgender Orte:
 Llanfynydd (Carmarthenshire), Ort und Community in Carmarthenshire, Wales
 Llanfynydd (Flintshire), Ort in Flintshire, Wales